Hekate, een figuur uit de Griekse en Romeinse mythologie
 Hecate (eiland), een eiland in Canada